Address Unknown ist der Titel folgender Werke:
 Adressat unbekannt, Briefroman von Kressmann Taylor
 Address Unknown (1944), US-amerikanischer Film noir
 Address Unknown (1997), US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Address Unknown (2001), südkoreanisches Filmdrama
 Address Unknown (2006), australischer Kurzfilm
 Címzett ismeretlen (1935), ungarische Filmkomödie; US-amerikanischer Verleihtitel Address Unknown